Александру Борза (; 21 мая 1887, Алба-Юлия Австро-Венгрия — 3 сентября 1971, Клуж-Напока) — румынский учёный-, , доктор наук, профессор ботаники Университета Бабеш-Бойяи (1919—1947). Член Румынской академии (посмертно).

Основатель геоботаники в Румынии.

Биография 
Сын офицера австро-венгерской армии. В 1904—1908 годах обучался в духовной семинарии в Будапеште, затем на факультете естественных наук и географии Будапештского университета (1908—1911), с 1913 года — доктор биологических наук. В 1913—1914 годах стажировался в университете Бреслау под руководством Фердинанда Пакса.

До 1919 года учительствовал в школах Трансильвании. В 1919—1947 годах читал лекции по ботанике в Клужском университете.

В 1923 году основал и возглавил Ботанический институт, работал директором Ботанического сада Клужского университета (названного в его честь в 1991 г.) и музея ботаники в Клуже.

По его инициативе в 1935 году был создан Ретезат, первый национальный парк Румынии (ныне биосферный заповедник ЮНЕСКО).

Он автор этноботанического словаря, который содержит больше 11 000 румынских названий растений. Внёс большой вклад в определение некоторых видов растений в Румынии.

Организовал первый съезд естествоиспытателей в Румынии (1931), был председателем Комитета природных памятников Румынии (1938). Инициировал закон об охране природы, принятый в 1930 году румынским парламентом.

Был членом многих румынских и зарубежных научных обществ, в том числе, Почётный президент Международного ботанического конгресса в Париже.

Посмертно стал членом Румынской академии.

Избранные труды 
 Flora și vegetația Văii Sebeșului, Bukarest 1959.
 Nicolae Boscaiu: Introducere în studiul covorului vegetal, Bukarest 1965.
 Dicționar etnobotanic, Bukarest 1968.
 Amintirile turistice ale unui naturalist călător pe trei continente, Bukarest 1987.

Ссылки 
  Borza, Alexandru 1887—1971
 Alexandru Borza

Доктора биологических наук
Выпускники Будапештского университета
Преподаватели Университета Бабеша — Бойяи
Члены Румынской академии
Авторы ботанических таксонов
Геоботаники Румынии
Экологи Румынии